Roveň kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Roveň (berg i Slovakien), Prešov,

Tjeckien 

 Dolní Roveň, ort, Pardubice, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar